Nematocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Nematocarcinus ingår i familjen Nematocarcinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Nematocarcinus